Veselinovo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Веселиново) :
Veselinovo, village bulgare de l'obchtina de Smyadovo, situé dans l'oblast de Choumen ;
Veselinovo, village bulgare de l'obchtina de Toundja, situé dans l'oblast de Yambol.